Edendale, ancien nom d'Eden Landing (Californie)
Edendale (Los Angeles, Californie), district historique de Los Angeles
Edendale (comté de Merced, Californie), ancienne communauté
Edendale (Nouvelle-Zélande), ville de Nouvelle-Zélande
Edendale (Afrique du Sud), près de Pietermaritzburg